gromada Sośnica (powiat jarosławski) (jarosławski/radymniański/jarosławski)
 gromada Sośnica (powiat pleszewski) (krotoszyński/pleszewski)